Mostel ist der Familienname folgender Personen:

 Josh Mostel (* 1946), US-amerikanischer Schauspieler
 Zero Mostel (1915–1977), US-amerikanischer Schauspieler